Mazury peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
 Mazury ou Mazurie est une région du nord de la Pologne
et aussi
 Mazury, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Mazury, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Mazury, un village de la voïvodie de Łódź
 Mazury, un village de la voïvodie de Podlachie
 Mazury, un village de la voïvodie de Silésie
 Mazury, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Divers
 Mazury, un type de cheval